Доминго Аренас има више значења:

 Општина Доминго Аренас (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Доминго Аренас (Доминго Аренас, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Доминго Аренас (Санкторум де Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Доминго Аренас, Ла Калера (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Доминго Аренас (Закателко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Доминго Аренас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику